Сергій Миколайович Декалюк ( 16 червня 1983, Збараж, Тернопільська область) — український художник.

Життєпис 
Сергій Декалюк народився 16 червня 1983 року в місті Збаражі, нині Збаразької громади Тернопільського району Тернопільської области України.

Навчався в Тернопільській філії Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі (2004) та у Львівській національній академії мистецтв (2010).

Творчість 
Персональні виставки у містах Тернополі (2015, 2018), Івано-Франківську (2016), Харкові (2017), Чернівцях, Києві (2018), Львові (2019).

Примітки

Джерела 
 Сергій Декалюк // Pm Gallery.
 Сергій Декалюк // Jose.
 Т. Дробик. Той, хто малює спокій // Вільне життя плюс. — 2020. — № 15 (26 лют.). — С. 7. — (Виставка).
 
 І. Сиско. Сергій Декалюк — художник, який навчає думати // Народне слово. — 2019. — № 40 (11 жовт.). — С. 1, 7.
 А. Золотнюк. Сергій Декалюк: «Прагну, щоби мої картини були лаконічними та спонукали задуматися» // Терен. — 2016. — 5 жовтня.
 О. Довганик. Виставка абстрактного живопису художника Сергія Декалюка «Колір великої форми» відбудеться у Львові // Фотографії старого Львова. — 2019. — 16 червня.
 Вінничани та львівські художники разом писали картину // myvin. — 2017. — 26 квітня.
 О. Васьків. Троє молодих художників на виставці показали своє бачення часу // Gazeta.ua. — 2017. — 7 квітня.

Посилання 
 
 Сергій Декалюк // Кращий художник.
 І. Терлюк. На Тернопільщині надали прихисток українським художникам і експонують їхні картини // Суспільне Новини. — 2022. — 2 червня.

Українські художники
Уродженці Збаража
Випускники Львівської національної академії мистецтв